Emmaus – antica città della Palestina, menzionata nella Bibbia
 Emmaus – romanzo di Alessandro Baricco
 Emmaus – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania

Pagine correlate 
Cena in Emmaus